L'edizione 2003-2004 della Ligue 2 è stato il 65º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte: , ,  e  (9)
 Migliore attacco:  (61 gol fatti)
 Miglior difesa:  (30 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  e  (+21)
 Maggior numero di pareggi:  (16)
 Minor numero di pareggi: , , , ,  e  (8)
 Minor numero di vittorie:  e  (8)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Peggiore attacco:  (28 gol fatti)
 Peggior difesa:  (55 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-21)
 Totale dei gol segnati: 847

Verdetti finali 
  ,  e  promosse in Ligue 1 2004-2005.
   ,  e  retrocesse in Championnat National 2004-2005.

Voci correlate 
 Ligue 1 2003-2004
 Coppa di Francia 2003-2004
 Coupe de la Ligue 2003-2004

Collegamenti esterni 
 
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2003-2004/

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Ligue 2